Russo poate fi:

 Alecu Russo
 Strada Alecu Russo din Chișinău
 Piața Alecu Russo din Chișinău
 Universitatea de Stat Alecu Russo
 Marian Russo
 Demostene Russo
 John A. Russo
 Nadia Russo

Vezi și 
 Rus
 Rusu
 Rusești

Nume de familie românești